Tobias Andersson kan syfta på:

 J. Tobias Anderson (född 1971), konstfilmare
 Tobias Andersson (simmare) (född 1985)
 Tobias Andersson (politiker) (född 1996), sverigedemokratisk politiker
 Tobias Noborn född Andersson 1973, svensk orienterare